

Geografia

Italia 
 Galliera – comune dell'Emilia-Romagna
 Galliera Veneta – comune del Veneto

Persone 
 Alceo Galliera (1910-1996) – organista e direttore d'orchestra italiano
 Maria Brignole Sale De Ferrari, duchessa di Galliera (1811-1888) – filantropa italiana
 Raffaele De Ferrari, duca di Galliera (1803-1876) – filantropo e politico italiano

Altro 
 Ospedale Galliera – ospedale di Genova
 Musée Galliera – museo di Parigi
 Duca di Galliera – titolo nobiliare